Никола́й Че́хов: Чехов, Николай Владимирович (1865—1947) — русский и советский педагог, драматург.
 Чехов, Николай Павлович (1858—1889) — русский художник.